Rock in Rio — рок-фестиваль, проводимый в Бразилии и Португалии.
 Rock in Rio (альбом) — альбом рок-группы Iron Maiden